Burgueño ist der Familienname folgender Personen:

 Ángel Burgueño (* 1973), spanischer Automobilrennfahrer
 Domingo Burgueño Miguel (um 1921–1998), uruguayischer Politiker 
 Joel Burgueño (* 1988), uruguayischer Fußballspieler
 Juan Burgueño (1923–1997), uruguayischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Estadio Domingo Burgueño, Stadion in Maldonado, Uruguay